

Toponyme 

 Au Royaume-Uni :
 Exeter est une ville d'Angleterre (comté de Devon),
 Exeter est une circonscription du comté de Devon ;

 en Australie :
 Exeter est une ville d'Australie-Méridionale ;

 aux États-Unis :
 Exeter est une ville de l'État de Californie,
 Exeter, un village situé au sud du comté de Scott dans l'Illinois,
 Exeter, une ville dans l’État du Maine,
 Exeter, une ville du comté de Barry, dans le Missouri ,
 Exeter est une ville de l'État du New Hampshire,
 Exeter, une ville de l’État de New York,
 Exeter est une ville de l'État de Rhode Island,
 Exeter, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie,
  ;

 Au Canada :
Exeter est une ville de la province de l'Ontario.

Navires 
  est le nom porté par plusieurs navires de la Royal Navy.

Personnage 
 Exeter est un des personnages de la pièce Henry V de William Shakespeare.

Autres 
 Point d'Exeter, en géométrie, point remarquable du triangle.
 Prix Exeter, prix économique de l'université d'Exeter Business School.